Duigan je priimek več znanih ljudi:

 John Duigan, avstralski filmski režiser
 John Evelyn Duigan, novozelandski častnik
 John Robertson Duigan, avstralski letalec
 Suzanne Duigan, avstralska paleobotaničarka